Édouard Fiers – scultore belga
 Mary Fiers – politica olandese
 Mike Fiers – giocatore statunitense di baseball, lanciatore partente
 Nadine Fiers – ciclista su strada belga
 Walter Fiers – biologo belga